Chamberlin kan som auktorsförkortning betyda:

 Ralph Vary Chamberlin
 Joseph Conrad Chamberlin

Robotskapade auktorsförkortningar